Кубок Футбольной лиги 1977/78 () стал восемнадцатым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 13 августа 1977 года по 22 марта 1978 года.

Победу в турнире одержал клуб «Ноттингем Форест», обыгравший «Ливерпуль» в переигровке финального матча на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Ноттингем Форест» также стал чемпионом Англии в этом сезоне, а «Ливерпуль» занял в чемпионате, как и в Кубке Футбольной лиги, только второе место.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровки

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 18 марта 1978 года и завершился вничью со счётом 0:0. Была назначена переигровка, которая прошла

Отчёт о матче

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1977